Мю́ррей, Маррей, Меррей, Маррі (, /ˈmʌɹi/, ) — шотландське та ірландське ім'я й прізвище а також, похідний від них топонім.

Прізвище 
 Мюррей (прізвище) — особи з прізвищем Мюррей

Ім'я 

 Мюррей Вокер (; 1923) — англійський журналіст і телекоментатор.
 Маррі Гелл-Ман (; 1929) — американський фізик-теоретик. Лауреат Нобелівської премії з фізики (1969).
 Мюррей Ґолд (; 1969) — англійський композитор театру, кіно і телебачення.
 Маррі Голберг (;  1933) — новозеландський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1960).
 Мюррей Елпер (; 1904—1984) — американський актор.
 Маррі Ленстер (, справжнє ім'я — Вільям Фіцджеральд Дженкінс, ; 1896—1975) — американський письменник, радіо- і телесценарист.
 Мюррей Перайя (;  1947) — американський піаніст.
 Мюррей Ротбард (; 1926—1995) — американський економіст.
 Мюррей Роуз (; 1939—2012) — видатний австралійський плавець, чотириразовий олімпійський чемпіон (1956, 1960).
 Маррей Стюарт (;  1986) — австралійський веслувальник, олімпійський чемпіон (2012).

Топоніми

Маррі-Брідж () — місто в штаті Південна Австралія (Австралія).
 Муррей () — найбільша річка Австралії.
 Муррей-Сансет (національний парк) () — другий за величиною національний парк у штаті Вікторія (Австралія).

Маррей (округ) () — назва округів
 Мюррей — місто, штат Айова
 Мюррей — місто, штат Кентуккі
 Мюррей — місто, штат Нью-Йорк
 Мюррей — місто, штат Юта
 Мюррей — селище, штат Небраска

Інше 
 Клан Маррей (, ) — клан Вуйріх — один з кланів гірської Шотландії (Гайленд)
 941 Мюррей (941 Murray) — астероїд головного поясу, відкритий 10 жовтня 1920 року.
 2392 Джонатан Мюррей (2392 Jonathan Murray) — астероїд головного поясу, відкритий 25 червня 1979 року.

Див. також 
 Мюрей
 Марі (значення)
 Маррі